Por país
 Lista de aves de Angola
 Lista de aves do Azerbaijão
 Lista de aves do Brasil
 Lista de aves ameaçadas do Brasil
 Lista de aves da Grande São Paulo
Lista de aves da Galiza
 Lista de aves de Moçambique
 Lista de aves da Namíbia
 Lista de aves de Portugal

Por estado de conservação
 Lista de aves extintas
 Lista de aves fósseis
 Lista de aves subfósseis

Por taxonomia
 Lista de ordens de aves
 Lista de géneros de aves
 Lista de géneros de fringilídeos
 Lista de raças de galinha

Desambiguações de animais
Desambiguações de espécies